Riepel ist der Familienname von:

 Joseph Riepel (1709–1782), deutscher Musiktheoretiker, Geiger und Komponist
 Werner Riepel (1922–2012), deutscher Schauspieler, Sänger, Hörspiel- und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Rieppel
 Riepl
 Riebel (Begriffsklärung)